Чурило () — українське та польське прізвище.

Особи 
 Андрій Кирило — прадід галицького підкоморія Андрія; наприкінці 14 — на початку 15 ст. змінив родове прізвище з руського Чурило на спольщений варіант Цирило (), заклав село Стоянці () в Мостиському повіті — пізніше родинне гніздо.
 Андрій зі Стоянців Чурило — галицький підкоморій
 Андрій Чурило — перемиський каштелян, мав 4 сини
 Гнат на Кутищі Чурило — хорунжий галицький 1438
 Станіслав Чурило — ловчий краківський, чоловік Барбари Оссоліньскої
 Микола Чурило — син каштеляна Андрія, бургграф Кракова
 Мартин Чурило  — син Миколи
 Юрій Чурило — син Мартина та Анни Язловецької, чоловік Фредрівни,
 Маріанна — дружина Міхала Єжи Станіславського; разом надали кошти для коштовної каплиці її матері в старому костелі домініканців Львова
 Анна — донька Мартина, дружина Станіслава Кашовського, Яна Одживольського
 Ельжбета — дружина Миколая Коли
 Мартин — чоловік Катажини Гербурт з Фельштина

 Чурило-Бродовський — шваґро князя Острозького Федора Даниловича
 Флоріян Чурило — секретар королеви Бони Сфорци
 Юрій Чурило — сприяв перевезенню чудотворного образу Богоматері до Рудок
 кс. Станіслав з Горая Чурило — львівський латинський парох часів Хмельниччини
 кс. Гонорат Чурило — ґвардіан Олеського монастиря капуцинів XVIII ст.
 Агафія (Агата) з Чурилів — дружина Острозького Федора Даниловича
 Анна з Чурилів на Стоянцах Мацєйовська — дружина любомльського старости, охмістра королеви Барбари Радзивілл Станіслава Мацєйовського, сестра Ельжбети
 Ельжбета з Чурилів Гербурт — дружина Якуба Гербурта, теща очільника рокошу Міколая Зебжидовського
 Евфрозина з Чурилів Оссолінська — друга дружина жидачівського старости Героніма Оссолінського.
 Анна — донька Миколи та Зофії Лянцкороньської, дружина любачівського каштеляна Олександра Дідушицького

Див. також 
 Замок Чурилів (Муровані Курилівці)

Примітки

Джерела 
 Niesiecki K. Korona Polska przy Złotey Wolności Starożytnemi Wszystkich Kathedr, Prowincyi y Rycerstwa Kleynotami Heroicznym Męstwem y odwagą, Naywyższemi Honorami a naypierwey Cnotą, Pobożnością y Swiątobliwością Ozdobiona…  — Lwów : w drukarni Collegium Lwowskiego Societatis Jesu, 1728. — T. 1. — 761 s. — S. 388—389. 
 Polski Słownik Biograficzny. — Kraków, 1937. — T. IV. — S. 373—374. 

Чурили
Українські прізвища
Польські прізвища